Кубок конфедераций 2013 — международный футбольный турнир для национальных команд – победительниц континентальных турниров каждой из 6 конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдет с 15 по 30 июня в Бразилии.

Группа B Кубка конфедераций 2013 является частью группового этапа. В её состав входят победитель чемпионата Европы 2012 сборная Испании, победитель Кубка Америки 2011 сборная Уругвая, победитель Кубка наций ОФК 2012 сборная Таити и победитель Кубка африканских наций 2013 сборная Нигерии. Матчи группы пройдут с 16 по 23 июня 2013 года в бразильских городах Рио-де-Жанейро, Форталезе, Ресифе, Салвадоре и Белу-Оризонти.

Положение команд 
{| class=wikitable style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="25" title="Голов забито"|ГЗ
!width="25" title="Голов пропущено"|ГП
!width="25" title="Разница мячей"|РГ
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Испания
|3||3||0||0||15||1||+14||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| Уругвай
|3||2||0||1||11||3||+8||6
|- 
|align=left| Нигерия
|3||1||0||2||7||6||+1||3
|- 
|align=left| Таити
|3||0||0||3||1||24||–23||0
|}

Испания — Уругвай 
Первый матч в группе B прошёл с заметным территориальным преимуществом действующих чемпионов Европы и мира — 71% против 39% у южноамериканцев. Счёт был открыт после розыгрыша углового у ворот сборной Уругвая —  Защитники вынесли мяч из штрафной после подачи Хави, Педро подобрал отскок и пробил в касание, и футбольный снаряд, встретив по пути ногу Диего Лугано, оказался в сетке. На 32-й минуте в ходе атаки испанцев Андрес Иньеста, признанный лучшим игроком встречи, отдал пас на правый фланг Педро, который переадресовал мяч в центр на Сеска Фабрегаса. Полузащитник «Барселоны» отдал тонкий пас Роберто Сольдадо, который хладнокровно отправил мяч в ворота. Во втором тайме уругвайцы отыграли один мяч — Луис Суарес заработал штрафной, который сам же и реализовал.

Таити — Нигерия 
Первый матч сборной Таити в финальных турнирах, проводимых под эгидой ФИФА, закончился разгромом. Уже к 26-й минуте на табло горел счёт 3:0. Сначала после передачи с правого фланга и рикошета от судьи мяч достался Эчиеджиле, пославшему его в ворота после еще одного рикошета от защитника. Удвоил преимущество нигерийцев Ннамди Одуамади, разобравшийся в штрафной с обороной островитян. Потом, после прострела Ахмеда Мусы с левого фланга, он забил свой второй мяч. В начале второго тайма произошло историческое для сборной Таити событие — после подачи с углового Джонатан Тео перевисел в штрафной защитников и забил первый мяч своей команды в истории Кубка конфедераций. Но радость представителей Французской Полинезии продлилась недолго — позже всё тот же Джонатан Тео срезал мяч в свои ворота, Одуамади оформил хет-трик, выйдя в лидеры в гонке бомбардиров, а Ува Элдерсон Эчиеджиле поставил финальную точку в матче, оформив дубль. Однако в конце встречи автор единственного гола таитян имел блестящую возможность забить свой второй гол, но, оказавшись один на один с вратарём, пробил головой мимо цели.

Испания — Таити 
20 июня в матче между сборными Испании и Таити на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро была зафиксирована самая крупная победа в истории Кубка конфедераций. Главный тренер испанцев практически полностью поменял стартовый состав по сравнению с первым матчем, выпустив с первых минут Фернандо Торреса и Давида Вилью, нападающих «Челси» и «Барселоны», соответственно. «Эль-Ниньо» с первых же минут начал оправдывать доверие тренера, забив гол на 5-й минуте после перепасовки с Хуаном Мануэлем Матой. К концу первого тайма по разу отличились Вилья и Сильва, а сам Торрес забил второй мяч, сначала переиграв выскочившего ему навстречу вратаря Микаэля Роша, а затем отправив мяч в пустые ворота. Во втором тайме «красная фурия» не сбавила оборотов, продолжив забивать мячи один за другим. Через 4 минуты после перерыва Вилья сделал счёт 5:0. На 57-й минуте после паса Хесуса Наваса Торрес оформил хет-трик. Ещё через 7 минут Вилья и Мата сделали счёт 8:0. На 76-й минуте за игру рукой в штрафной площади алжирский арбитр Джамель Хаймуди назначил пенальти в ворота островитян, но главный герой матча Торрес «простил» Роша, послав мяч в перекладину. Однако, не реализовав пенальти, всего две минуты спустя форвард оформил покер. За минуту до конца основного времени Сильва оформил дубль, зафиксировав рекордный счёт — 10:0.

Нигерия — Уругвай

Нигерия — Испания

Уругвай — Таити

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка конфедераций
 Официальные документы 

Кубок конфедераций 2013